Монгольське латинське письмо (Монгол Латин тинсэг, монгольське латинське üseg кирилицею;традиційною монгольською писемністю; Монгольський латіїн ісиг сам по собі, [ˈMɔŋɡɔɮ ɮɑˈtin usəx]) було офіційно прийняте в Монголії в 1931 році. У 1939 р. була введена друга версія латинського алфавіту, але вона широко не використовувалася, поки в 1941 р. вона не була замінена кирилицею.

Історія 
На початку 30-х років під впливом латинізації в Радянському Союзі в Монгольській Народній Республіці був розроблений проєкт алфавіту на латинській основі. Цей алфавіт використовувався в декількох статтях газети "Інен", але офіційного статусу не отримав.

1 лютого 1941 року Монголія офіційно перейшла на модифікований латинський алфавіт, який деякий час успішно використовувався для друку книг та газет. Однак через два місяці, 25 березня, це рішення було скасовано. Згідно з офіційними поясненнями, прийнята система письма не була добре продумана: вона не охоплювала всіх звуків монгольської мови і була важкою для використання.

Прийняття кирилиці відбулося майже одночасно з кирилізацією в СРСР, отже, відмова від латиниці могла бути пов'язана з політичними міркуваннями.

У монгольській версії латинського алфавіту були додаткові літери “ө”, “ç” (“ч”), “ş” (“ш”) and ƶ (“ж”); "Y" відповідало кириличному "ү". "К" транслітерував звук, який згодом буде представлений кирилицею "х" рідними монгольськими словами.

Букви f, h, p, v використовувались рідко, за винятком російських позикових слів, а q, w та x майже не використовувались.

У 1975 році розпочалася підготовка до латинізації монгольської писемності в Китаї. Згідно з планом, латинізований алфавіт мав бути введений у 1977 році, але смерть Мао Цзедуна та розпочаті зміни у внутрішній політиці не дозволили здійснити проєкт.

Хоча ні широко застосовуються, ні підтримують офіційний статус, на початку 2010-х років монголи використовують латинський алфавіт у смартфонах та послугах соціальних мереж.

Характеристики 
Перший латинський алфавіт використовував "y" як жіночий "u", з додатковим жіночим "o" ("ө") та з додатковими приголосними "ç" для "ch", "ş" для "sh" та "ƶ" для "j", він успішно служив у друкуванні книг та газет. Деякі літери (f, k, p, v) використовувались рідко, їх можна було знайти лише в запозиченнях, тоді як q, w та x взагалі були виключені. Оскільки k транскрибує  в позиках, незрозуміло, як писалися  "j" використовується для сполучень голосних типу [ja]. Для звуку [ts] використовується буква «c», а для звуку [h] використовується «k». Перша версія була натхненна сценарієм Яналіфа, що використовувався для тюркських мов Радянського Союзу.

Друга версія латинського алфавіту внесла кілька незначних змін, щоб зробити його роботу більш звичною для європейських мов. Ця зміна включала заміну "y" на "ü", "ө" на "ö", "ƶ" на "j", "j" на "y", а також "k" на "x" у рідних словах. Також зменшено кількість букв в алфавіті шляхом стирання "ç" "ş" та запису їх у вигляді комбінації ch та sh. А решта алфавіту та орфографії залишились однаковими.

Список символів 

Непридушені зупинки часто реалізуються як озвучені . Неносові соноранти часто присвячують .

Ортографія 
Ортографія монгольської латини заснована на орфографії класичної монгольської писемності. Він зберігає короткі кінцеві голосні. Він не опускає ненаголошених голосних у закриваються склади, коли слово відмінюється. Суфікси та звороти без довгих або i-сполучених голосних робляться відкритими складами, що закінчуються голосною, яка гармонізується з наголошеною голосною. Правило гармонії голосних для ненаголошених голосних подібне до правила монгольської кирилиці. Він не використовує поєднання приголосних для позначення нових приголосних звуків. В обох версіях буква "b" використовується як на початку, так і в середині слова. Оскільки він фонетично асимілюється у звук , двозначності не викликається.

Див. також 

 Латинізація в Радянському Союзі
 Монгольський сценарій
 Сценарій Сойомбо

Примітки 

Латинські абетки
Монгольські писемності
Сторінки з неперевіреними перекладами